Molekulska formula -{C26H30O11}- se može odnositi na:

 Felamurin
 Rubratoksin B